El Diario steht für:

 El Diario (Argentinien), Tageszeitung aus Argentinien
 El Diario (Bolivien), Tageszeitung aus Bolivien
 El Diario (Uruguay), Abendzeitung aus Uruguay
 ElDiario.es, Online-Tageszeitung aus Spanien